RT steht für:

 RT (Fernsehsender), ein russischer Fernsehsender

RT steht als Abkürzung für:

 Microsoft Windows RT
 , für Durchstrahlungsprüfung
 Radio Terminal, installiert in der Base Transceiver Station, das letzte aktive elektronische Glied in der Netz-Hierarchie im GSM-Netz (Telekommunikationstechnik)
 Radiotext, vom Radiosender übertragene Zusatzdaten, die im Display eines Radiotext-fähigen Radios (RDS-Receiver) angezeigt werden
 Radikale Therapie, ein Selbsthilfe-Gruppentherapie-Konzept (siehe  Männer Radikale Therapie)
 RAK Airways, Flughafen des Emirats Ra’s al-Chaima nach dem IATA-Code
 Ralink Technology Corp., ein taiwanischer Halbleiterhersteller
 Raumtemperatur, die üblicherweise in bewohnten Räumen herrscht
 , für Echtzeit
 Rangiertechnik, Funktionstechnik in Rangieranlagen der Eisenbahn in Deutschland
 Regelungstechnik, ein Fach der Elektrotechnik
 RegioTram Kassel, Stadtbahnsystem in Kassel und Umgebung
 Register-Transfer, Beschreibung von digitalen Schaltungen
 Registertonne, ein veraltetes Raummaß
 Reichstyp, eine Bezeichnung für Motorräder von DKW und MZ (z. B. RT 125)
 Relativitätstheorie in der Physik
 Request Tracker, Open-Source-Trouble-Ticket-System
 Részvénytársaság, die ungarische Rechtsform der Aktiengesellschaft
 ReTweet, Beitrag beim Mikroblogging-Dienst Twitter, siehe Twitter#Tweets
 Reverse Transkriptase, ein wichtiges Enzym in der Biochemie
 Riigi Teataja, das amtliche Gesetzblatt der Republik Estland
 RISC Technology, die Architektur einer Serie von Rechnersystemen von IBM
 Roadtech Engineering, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Round Table, eine Organisationsform
 Rückwärtsterminierung (auch Retrograde Terminierung), ein Konzept aus dem Projektmanagement

RT als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 international: Togo
 Deutschland: Landkreis Reutlingen 
 Großbritannien: Reading
 Norwegen: Stavanger in der Provinz Rogaland
 Polen: kreisfreie Stadt Tarnobrzeg

RT